Turchia
Distretto di Köprübaşı – distretto della provincia di Manisa
Distretto di Köprübaşı – distretto della provincia di Trebisonda